Елистон има више значења:
 Елистон (Вирџинија)
 Елистон (Монтана)